Amoeba peut désigner :
 , un genre d'amibes ;
 Amoeba, un système d'exploitation distribué développé en 1981 à l'Université libre d'Amsterdam par Andrew Tanenbaum.